Irving [örving] může být:

křestní jméno
 Irving Baxter, americký sportovec atlet
 Irving Berlin, americký hudební skladatel
 Irving Penn, americký fotograf
 Irving Saladino, panamský sportovec atlet

příjmení osob
 Clifford Irving, americký spisovatel
 David Irving (* 1938), britský historik
 John Irving (* 1942), americký spisovatel
 Kyrie Irving (* 1992), americký basketbalista
 Washington Irving (1783–1859), americký romantický spisovatel
 Jan Roman Irving, český pilot meziválečné armády, 311.pertutě RAF a poté ČSA

Rozcestníky - příjmení